

Персоны 

Колаковский () — польская фамилия:

 Колаковский, Альфред Алексеевич (1906—1997) — советский ботаник, исследователь ископаемой и современной флоры Кавказа.
 Колаковский, Лешек (1927—2009) — английский философ польского происхождения.
 Колаковский, Игнатий (1800—1870) — польский и белорусский поэт, педагог.

См. также 
 Колаковские — польский дворянский род